Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du  au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Serena Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Amélie Mauresmo.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2009)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Miami
Sport en Floride en 2009
Tennis en mars 2009
Tennis en avril 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Compétition de tennis à Miami